Cedar Mound bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cedar Mound (Ohio)	
 Cedar Mound (Hardeman County, Texas)	
 Cedar Mound (Limestone County, Texas)